Frans handbalteam junioren (mannen)
 Frans handbalteam junioren (vrouwen)